«Кайзерсла́утерн» (), известный как 1. FCK или просто FCK — немецкий футбольный клуб из одноимённого города. Клуб основан 2 июня 1900 года путём слияния футбольных команд Germania 1896 и FG Kaiserslautern, в то время называясь FC 1900. В 1909 году клуб, в свою очередь, был объединён с клубами FC Palatia (основанным в 1901 году) и FC Bavaria (основанным в 1902 году), результат данного процесса получил название FV 1900 Kaiserslautern. В 1929 году произошло очередное слияние клубов — на сей раз с футбольным клубом SV Phönix, после чего клуб получил название FV Phönix-Kaiserslautern; окончательное название было присвоено в 1932 году.

История

Ранняя история клуба 
Два предшественника современного «Лаутерна», клубы Bavaria и FC 1900, были частью Западной крайс-лиги, первого дивизиона немецкого футбола первой четверти XX века, основанной в 1908 году. C 1909 года новый FV Kaiserslautern успешно выступает в этой лиге, занимая вторые места в 1910 и 1912 годах. Команда занимает первое место в Саарской Крайслиге () в 1919 году, первое место в Пфальцской Крайслиге () в 1920 году, и в Бециркслиге Рейн-Саар () в 1931 году, и провела конец 1930-х гг., скользя вверх и вниз по таблице между Бециркслигой и стоящей выше Гаулигой Юго-Запад (), одной из шестнадцати высших дивизионов, существовавших в период реорганизации немецкого футбола, проведённой нацистскими властями.

Выступление клуба было невыдающимся из общего плана в годы, предшествующие Второй мировой войне, но значительно улучшилось после 1939 года. «Красные черти» завоевали титул победителя Гаулиги Юго-Запад штаффеля Саар-Пфальц (), но проиграли общий титул победителям штаффеля Майн-Гессен (), клубу «Киккерс» Оффенбах. В сезоне 1941/42 Гаулига Юго-Запад была объединена с Гаулигой Гессен-Нассау () и (), и Кайзерслаутерн в тот сезон завоевал титул победителей Вестмарка, впервые продолжая играть в национальных финальных раундах. Клуб потерпел серьёзнейшее поражение со счётом 3-9 от будущего чемпиона той серии плей-офф, «Шальке 04», основной господствующей силе в немецком футболе того времени.

Выступление команды стало менее успешным, и в сезоне 1944 года команда закончила борьбу на последнем месте в своей группе. Следующий, 1945 год, ознаменовался полным коллапсом футбола и спорта вообще в стране, разгромленной ударами сил армии СССР и союзников по антигитлеровской коалиции.

Игра в послевоенное время 
После войны юго-западный регион Германии был частью оккупационной зоны союзнических армий, управлявщийся Францией. Команды были организованы в северный и южный дивизионы для того, чтобы определить, какие команды войдут в состав новой Оберлиги, будучи сведёнными воедино. Французское командование крайне медленно передавало в руки местного населения бразды правления новообразованиями, поэтому команды из этих регионов значительно дольше не входили в заново учреждённую общенациональную лигу.

1. FC Kaiserslautern продолжил играть в Оберлиге Юго-Запад в 1945 году, и окончил сезон, всего на одно очко отстав от «Саарбрюккен». Следующий сезон команда с лёгкостью выиграла в Группе Север в 1947 году, во многом, благодаря игре Фрица Вальтера и его брата Оттмара Вальтера. Этот дуэт забил на двоих 46 голов — больше, чем любая другая команда целиком.

Сезоны

Последние сезоны 

Информация представлена по состоянию на 7 сентября 2010 года
Cup = DFB-Pokal; CWC = Кубок кубков; EL = Лига Европы УЕФА; CL = Лига чемпионов УЕФА.
in = соревнование продолжается в настоящий момент; — = Не участвовал; 1R = 1й круг; 2R = 2й круг; 3R = 3й круг; QF = Четвертьфинал; SF = Полуфинал.

Достижения

Национальные титулы 
 Чемпионат Германии
 Чемпион (4): 1951, 1953, 1991 , 1998
 Вице-чемпион (4): 1948, 1954, 1955, 1994

 Кубок Германии
 Обладатель (2): 1990, 1996
 Финалист (5): 1961, 1972, 1976, 1981, 2003

 Суперкубок Германии
 Обладатель: 1991

Международные 
 Кубок Интертото
 Обладатель (3): 1975, 1988, 1989
 Кубок часов
 Финалист (2): 2004, 2005

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Текущий состав

Факты 
 «Кайзерслаутерн» — единственный клуб Германии, который выиграл чемпионат на следующий сезон, после выхода из Второй Бундеслиги.
 Кайзерслаутерн — самый маленький по населению город, чей футбольный клуб становился чемпионом Германии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 

Футбольные клубы Германии